Cowles ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hutchinson Cowles (1858–1929), US-amerikanischer Chemiker und Unternehmer
 Charles H. Cowles (1875–1957), US-amerikanischer Politiker
 Frederick Ignatius Cowles (1900–1948), britischer Schriftsteller
 George W. Cowles (1823–1901), US-amerikanischer Politiker

 Graham S. Cowles (* 1931), britischer Ornithologe
 Matthew Cowles (1944–2014), US-amerikanischer Schauspieler
 Virginia Cowles (1910–1983), britische Journalistin und Schriftstellerin
 William H. H. Cowles (1840–1901), US-amerikanischer Politiker

Cowles ist der Name folgender Orte:
 Cowles (Nebraska)
 Cowles (New Mexico)
 Cowles Mountain

Cowles als Teil von Firmierungen:
 Cowles-MacDowell Pneumobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller